Sünzhausen bezeichnet

 Sünzhausen (Freising), Ortsteil der Stadt Freising, Landkreis Freising, Bayern
 Sünzhausen (Schweitenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Schweitenkirchen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern